Ма́лта может означать:

Топоним 
Латвия
 Малта — село в Резекненском крае.
 Малта — село в Вилянском крае.
 Малта — река в Латгалии.

Прочие страны
 Малта — муниципалитет в Бразилии.
 Малта — населённый пункт и район в Португалии.

Фамилия 
 Малта, Николай (1890—1944) — русский химик и латвийский ботаник.

См. также